Menegon ist der Familienname folgender Personen:

 Daniela Menegon (* 1977), eswatinische Schwimmerin
 Eugenio Menegon (* 1966), amerikanischer Historiker, Sinologe und Hochschullehrer
 John Menegon, Jazz-Bassist, Komponist und Arrangeur